Peto (vila), vila mexicana de l'estat de Yucatán
 Peto (municipi), municipi de l'estat mexicà de Yucatán
 Peto (armadura), peça de l'armadura
 Acanthocybium solandri
 Symphodus tinca
 John F. Peto, pintor estatunidenc 
 Peto de ánimas, monuments associats al culte als morts, freqüents a Galícia, on es troben en camins i cruïlles